Sokiłeć – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim
 Sokiłeć – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim
 Sokiłeć – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie chmielnickim
 Sokiłeć – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie winnickim

Zobacz też 
 Sokolec